Томашевец може бити:

 Томашевец (Клањец), насељено место у Општини Клањец, Крапинско-загорска жупанија, Хрватска
 Томашевец (Свети Иван Зелина), насељено место у Општини Свети Иван Зелина, Загребачка жупанија, Хрватска